A 2015–2016-os férfi kosárlabda-bajnokság a  nyolcvannegyedik férfi kosárlabda-bajnokság, amely 2015. október 2-án vette kezdetét. A lebonyolítás minimális változtatáson esett át: az alapszakaszban ismét mind a tizennégy csapat rajthoz állt (a Szolnoki Olaj is), amelyek körmérkőzéses rendszerben játszanak, pályaválasztói joggal, oda-visszavágó alapon.

Ezután középszakasz következik, amelynek felsőházában az első 5 oda-visszavágó alapon játszik egymással, a középházi középszakaszban az alapszakasz 6-10. helyezett a play-offba kerülésért, az alsóházi középszakaszban az alapszakasz 11-14. helyezettje a kiesés elkerüléséért mérkőzik; mindhárom esetben az alapszakasz-eredményeket viszik tovább, és két kört (8, 8 ill. 6 forduló) játszanak egymással a csapatok.

Ezután az 1–8. helyezettek (a felsőházi középszakasz 5 csapata és a középházi középszakasz három legjobbja) párharconként három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszás során döntik el a négy közé jutás, majd az elődöntők és a döntő sorsát. Az alsóház utolsó két helyezettje a kiesés elkerüléséért oda-visszavágó alapon játszik.

Csapatok

Változások az előző idényhez képest 
 A Bonyhádi KSE a B csoport 1. helyezettjeként feljutott, de nem vállalta az A csoportot
 A MAFC kiesett a másodosztályba, de az A csoportban indulhat

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Középszakasz

1–5. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

6–10. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

11–14. helyért

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1–8. helyért

Negyeddöntők
Szolnoki Olaj KK – PVSK-Pannonpower 3–0 (74–70, 72–66, 75–57)
TLI-Alba Fehérvár – Kaposvári KK 3–0 (98–95, 87–84, 103–57)
Atomerőmű SE – Soproni KC 3–2 (95–70, 59-89, 72–69, 61–72, 73–70)
Egis Körmend – Zalakerámia-ZTE KK 3–1 (88–78, 68–71, 92–69, 73–70)

Elődöntők
Szolnoki Olaj KK – Egis Körmend 3–2 (77–86, 80–73, 93–88, 53–89, 77–69)
TLI-Alba Fehérvár – Atomerőmű SE 3–1 (99–77, 76-80, 96–68, 69–64)

Döntő
Szolnoki Olaj KK – TLI-Alba Fehérvár 3–1 (86–80, 66–91, 91–85, 78–76)

Bronzmérkőzés
Atomerőmű SE – Egis Körmend 1–2 (93–81, 76–102, 75–86)

13–14. helyért
Budapest-MAFC – Nyíregyháza Blue Sharks 2–1 (99–89, 85–87, 98–81)

Források 

 Hivatalos oldal

Kosárlabda-bajnokság évei
Magyarbajnoksagferfi
2016 a kosárlabdában